Henriette (Minnesota), VS
 Henriëtte, voornaam